Douchy je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Douchy (Aisne) – obec v departementu Aisne
 Douchy (Loiret) – bývalá obec v departementu Loiret, nyní součást obce Douchy-Montcorbon
 Douchy-lès-Ayette – obec v departementu Pas-de-Calais
 Douchy-les-Mines – obec v departementu Nord